Филип Полашек (словачки: Filip Polášek; 21. јул 1985. у месту Звољен, Словачка) је словачки тенисер који наступа у конкуренцији парова. Професионално игра од 2005. године. Најбољи пласман на АТП листи остварио је 3. фебруара 2020. када је био на седмом месту. Освојио је укупно седамнаест АТП титула у дублу. Након четири и по године неактивности због здравствених проблема, 2018. се вратио тенису.

Гренд слем финала

Парови: 1 (1:0)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 2 (2:0)

АТП финала

Парови: 35 (17:18)

Референце

Спољашње везе 

 Филип Полашек на сајту АТП 
 Филип Полашек  на сајту ИТФ 
 Филип Полашек на сајту Дејвис купа  

Рођени 1985.
Словачки тенисери
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2020.
Словачки олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.